Усман, Осман — мужское имя арабского происхождения.

 Усман ибн Аффан — третий халиф

Имя
 Усман — имя нескольких правителей Османского государства
 Усман Аванг
 Усман Насыр
 Ходжаев, Усман
 Дабо, Усман
 Сембен, Усман (1923—2007) — сенегальский кинорежиссёр, сценарист, актёр, писатель и общественный деятель-коммунист.
 Джулиус Усман (1945—2007) — индонезийский политик.

Фамилия
 Усман, Камару (род. 1987) — американский боец смешанных боевых искусств.
 Усман, Мариам (род. 1990) — нигерийская тяжелоатлетка, бронзовый призёр чемпионата мира 2011 года.
 Усман, Махаман (род. 1950) — президент Республики Нигер.

Часть топонима
 Усман-Ташлы

См. также 
 
 
 
 

Арабские имена